Schmitz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Schmitz
 Bruno Schmitz
 Eugen Schmitz
 Frans Liborius Schmitz
 Hanna Schmitz
 Helene Schmitz
 Henning Schmitz
 Ingeborg Schmitz
 Italo Svevo
 Kim Dotcom
 Magnus Schmitz
 Sybille Schmitz

Tyska efternamn